Lemoine se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Émile Lemoine
 Victor Lemoine